est une expression anglaise signifiant « soleil de minuit ». Elle peut faire référence à :

Roman 

 , roman de Stephenie Meyer, encore inédit ;
 , roman graphique de Ben Towle publié en 2007.

Cinéma 

 , titre anglais de Taiyō no Uta, film japonais de Norihiro Koizumi sorti en 2006 ;
 , film italo-canadien de Roger Spottiswoode sorti en 2014 ;
 , film américain de Scott Speer sorti en 2018 ;
 Midnight Sun ou Jour Polaire série franco-suédoise diffusée en 2016.

Musique 

 , chanson d'Elena Gheorghe présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Lionel Hampton et Sonny Burke composée en .
 Midnight Sun, album studio d'Aimer, sorti en .

Divers 
 Midnight Sun, un super-vilain de l'univers Marvel Comics apparu pour la première fois en 1974.

Voir aussi